Суини Тодд () — вымышленный персонаж, впервые появившийся в качестве главного отрицательного героя в серии небольших рассказов «Жемчужная нить» (печаталась с 1846 по 1847 год, переиздавалась и позднее). Споры о том, существовал ли он в действительности или нет, до сих пор продолжаются.

Согласно первоначальной версии легенды, Тодд был цирюльником, который убивал своих посетителей, нажимая на потайной рычаг, открывавший люк, находящийся под креслом для клиентов. Вследствие этого жертва падала в подпол и ломала шею (либо разбивала череп). Если же жертва выживала, Тодд спускался в подпол и добивал её бритвой. В других интерпретациях убийство описывалось иначе: Тодд перерезал жертве горло, после чего сбрасывал тело в подвал с помощью люка. Затем он грабил своих жертв, изымая все ценные вещи, а его сообщница миссис Ловетт (по другим версиям — подруга или любовница) помогала ему избавляться от тел, делая из них начинку для мясных пирогов. Цирюльня Суини Тодда находилась в Лондоне по адресу Флит-стрит, 186, и была соединена подземным ходом с пирожковой лавкой миссис Ловетт.

Не исключено и то, что городская легенда возникла раньше книги: ещё до «Жемчужной нити» в Великобритании было издано несколько произведений с похожим сюжетом.
В издании «Жемчужной нити», датированном 1850 годом, утверждалось, что Суини Тодд существовал в действительности и совершал свои преступления в начале XIX века, однако нет никаких архивных данных, подтверждающих это.

Адаптации

Кинематограф 
 впервые история Суини Тодда была экранизирована в  году; фильм считается утерянным.
 в  вышел фильм  с  в главной роли.
 в  вышел новый фильм о Тодде «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» с  в главной роли.
 в  была снята картина , где роль Тодда исполнил Джон Миранда.
 в  состоялась премьера телефильма «Суини Тодд» с Беном Кингсли в роли Тодда.
 в  вышел телефильм «Суинни Тодд» с Рэем Уинстоном в главной роли.
 в  Тим Бёртон экранизировал мюзикл 1979 года о Суини Тодде. В главной роли был задействован Джонни Депп.

Музыка 
 В 1959 году состоялась премьера балета .
 В 1979 впервые был поставлен мюзикл о Тодде «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» с музыкой Стивена Сондхайма.
 В 2009 году британская хеви-металл группа Saxon выпустила альбом Into the Labyrinth, где есть песня «Demon Sweeney Todd».
 В 2011 году российская панк-рок-группа «Король и Шут» начала постановку зонг-оперы TODD по мотивам истории о Суини Тодде. Также был выпущен двойной альбом TODD — в 2011 году «TODD. Акт 1. Праздник крови», а в 2012 году «TODD. Акт 2. На краю».

Примечания

Литература

Ссылки 
 The String of Pearls etext of the 1846/47 penny dreadful that first featured Sweeney Todd

Персонажи городских легенд
Вымышленные серийные убийцы
Вымышленные мужчины
Вымышленные каннибалы